Equip Auto est un salon international crée en 1975, qui se déroule au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, et il est consacré aux professionnels de l'après-vente automobile et des services de mobilité connectée.

Présentation 

Le salon Equip Auto est organisé par le groupe Comexposium, avec ses propriétaires que sont la Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) et la Fédération Française de la Carrosserie (FFC). Equip Auto regroupe toutes les thématiques entourant les véhicules, dans différents secteurs.

Le salon a lieu tous les deux ans des années impaires jusqu'en 2019, au mois d'octobre à Paris, et en alternance avec le salon allemand Automechanika organisé à Francfort les années paires. À partir de 2022, le salon se déroule les années paires en partenariat avec le Mondial de l'automobile de Paris sous la bannière du Paris Automotive Week.

Situation 
Il se déroulait au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte jusqu'à l'édition 2015 puis au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris depuis 2017. Il regroupe les fabricants, distributeurs et réparateurs de la zone EMEA du domaine des véhicules (automobile, poids-lourd, mobilité urbaine).

Présidence 
 Claude Cham, président de 2009 à 2015.
 Jacques Mauge, président de 2015 à 2019.
 Philippe Baudin, directeur exécutif de Schaeffler Automotive Aftermarket France, est élu Président du salon Equip Auto le .

Fréquentation 
En 2019, la salon a repassé la barre des

Equip Auto Algérie 
Une version du salon Equip Auto pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique du Nord se déroule à Alger au Palais des expositions Pins maritimes. L'Algérie représente le  PIB le plus important d'Afrique et le marché le plus important du secteur de la pièce de rechange et de l’équipement automobile en d’Afrique du Nord.

Éditions

édition (2013) 
Du 16 au .

édition (2015) 
La  édition du salon Equip Auto se déroule du 13 au  et se présente maintenant comme le « Salon international de l’après-vente et des services pour tous les véhicules ». Il s'étend sur trois halls au lieu de quatre (halls 4, 5 et 6) de Paris Nord Villepinte sur une surface de .

édition (2017) 
Le salon qui a fêté ses 40 ans en 2016 quitte le Parc des expositions de Paris-Nord à Villepinte pour s'installer à Paris intra-muros au Parc des expositions de la porte de Versailles. Le salon se déroule du 17 au .

édition (2019) 
Le salon se déroule du 15 au .

L'édition 2019 dépasse la fréquentation de l'année 2017, avec plus de  venus rencontrés les  installés sur les  de surface réunis des halls 1, 2.2 et 2.3 du Parc des expositions de la porte de Versailles.

Édition 2021
L'édition 2021 est annulée en raison de la situation sanitaire et économique incertaine due à la Pandémie de Covid-19 en France. Elle est reportée en 2022 en association avec le Mondial de l'automobile de Paris.

édition (2022) 
La  édition du salon Equip Auto se déroule pour la première fois depuis sa création une année paire, du 18 au , en partenariat avec le Mondial de l'automobile (18 au ) dans un événement intitulé Paris Automotive Week, et qui a pour objectif principal de fédérer tous les acteurs de l'industrie et tous les passionnés d'automobile durant une semaine de festivité.

Références

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel du salon Equip Auto

Salon ou exposition à Paris
Salon de l'automobile

Fondation en 1976